Francesco Ubertini detto Bacchiacca- pittore italiano
 Francesco Ubertini - ingegnere italiano